Heinrich Hoffmann peut faire référence à :
 Heinrich Hoffmann (1809-1894), psychiatre allemand, également poète, librettiste et auteur pour enfants ;
 Heinrich Karl Hermann Hoffmann (1819-1891), botaniste allemand ;
 Heinrich Hoffmann (1859-1933), peintre allemand ;
 Heinrich Hoffmann (1885-1957), photographe allemand, notamment photographe personnel d'Adolf Hitler ;
  (1867-?), champion olympique allemand ;
  (1878-1969), général allemand ;
  (1893-1967), général d'artillerie allemand ;
  (1910-1998), officier de la marine allemande ;
  (1913-1941), as allemand de la seconde guerre mondiale.

À ne pas confondre avec :
 Heinrich Hofmann (1842-1902), compositeur allemand.